Slovo úderník má více různých významů:

 úderník (zbraň) – součástka ručních palných zbraní
 úderník (dělník) – dělník překračující stanovené výkonnostní normy
 úderník (voják) – člen úderné jednotky
 loď Brno z roku 1949 pro osobní dopravu na Brněnské přehradě nesla do roku 1989 jméno „Úderník“

Externí odkazy